Konzéogo peut désigner :
 Konzéogo-Bangané, une localité située dans le département de Comin-Yanga au Burkina Faso
 Konzéogo-Sambila, une localité située dans le département de Comin-Yanga au Burkina Faso
 Konzéogo-Yalgo, une localité située dans le département de Comin-Yanga au Burkina Faso